Пу́блий Серви́лий Рулл ():
 Публий Сервилий Рулл — монетный триумвир ок. 100 года до н. э.;
 Публий Сервилий Рулл — народный трибун 63 года до н. э., сын предыдущего.